Курно́е — населённые пункты и железнодорожная станция:
Курное — село в Червоноармейском районе Житомирской области Украины
Курное — посёлок в Червоноармейском районе Житомирской области Украины
Курное — железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги, находящаяся в посёлке Курное на ж/д ветке Житомир — Новоград-Волынский